Ernesto Aurini, pittore, fotografo, disegnatore e caricaturista italiano
 Fernando Aurini
 Guglielmo Aurini, scrittore e critico d'arte italiano
 Raffaele Aurini